Een verkeersweg:
 N665 (België)
 N665 (Frankrijk)
 N665 (Nederland), zie Provinciale weg 665

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing